

Пужиці () — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Пужиці () — село в гміні Ленчице Вейгеровського повіту Поморського воєводства